Steve McQueen - ator 
Steve McQueen (cineasta)
Steve McQueen (álbum) - da banda inglesa Prefab Sprout

Desambiguações de música
Desambiguações de antropônimos